Рубалька́ба () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Перес Рубалькаба, Альфредо (1951—2019) — испанский политик.
 Рубалькаба Польедо, Алексис (род. 1972) — кубинский боксёр.